La coupe du monde féminine de basket-ball des 19 ans et moins 2017 se déroule à Udine et à Cividale del Friuli en Italie du 22 au 30 juillet 2017. Il s'agit de la douzième édition de la compétition, instaurée en 1985.

Équipes participantes

Qualifications 

16 équipes, issues des championnats continentaux U18 de l'année passée, sont qualifiées pour le mondial U19. Le Brésil, qui avait terminé à la  place du championnat des Amériques, étant suspendu, la FIBA a désigné le Mexique, qui avait terminé à la  place de ce même tournoi, pour le remplacer lors du championnat du monde de basket-ball féminin des moins de 19 ans 2017.

Rencontres

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tableau final

Matches de classement

Matches pour la

Matches pour la

Matches pour la

Classement final 

Pour la troisième place, la joueuse de l'Ontario Laeticia Amihere inscrit 13 points et 10 rebonds bien secondée par Hailey Brown avec 12 points et 5 rebonds et Hanna Hall avec 10 points et 3 rebonds. Le Canada l'emporte 67 à 60 et remporte sa première médaille dans une compétition FIBA de jeunesse depuis 2012 et la médaille de bronze obtenue par les féminines U17 à Amsterdam.

Leaders statistiques

Points

Rebonds

Passes

Récompenses 

 Vainqueur : 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) :  Maria Vadeïeva

 Meilleur cinq de la compétition :
  Laeticia Amihere
  Chennedy Carter
  Ty Harris
  Raïssa Moussina
  Maria Vadeïeva

Maria Vadeïeva est désignée meilleure joueuse du tournoi remportée 86 à 82 par la Russie face aux championnes en titres, les Américaines. Individuellement, elle est en tête des statistiques aux points inscrits, au rebond, à l'évaluation et réussit en finale une performance de choix avec 26 points, 18 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. Elle est accompagnée dans le meilleur cinq par sa coéquipière Raïssa Moussina qui a inscrit 33 points, 11 rebonds et 7 passes décisives en finale. Les États-Unis ont également deux joueuses dans le cinq idéal avec Chennedy Carter (31 points en finale) et Ty Harris, un des Américaines les plus régulières sur le tournoi. Le cinq est complété par une des plus jeunes joueuses du tournoi, Laeticia Amihere, dont le double-double face aux Japonaises a donné aux Canadiennes leur première médaille dans un mondial U19.

Notes, sources et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 19 ans 2015
 Coupe du monde féminine de basket-ball des 19 ans et moins
 Coupe du monde masculine de basket-ball des 19 ans et moins

Liens externes 

  Site officiel
  Site de la FIBA

2017
Basket-ball féminin des moins de 19 ans
Basket-ball féminin des moins de 19 ans 2017
Monde féminin des moins de 19 ans 2017
Basket-ball en 2017
Sport en Italie en 2017
Sport en juillet 2017
Sport dans la province d'Udine